Села:
 Перехрестівка — Кіровоградська область, Світловодський район
 Перехрестівка — Сумська область, Роменський район
 Перехрестівка — Сумська область, Сумський район